Eichenberg kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Eichenberg, Hildburghausen, kommun, Hildburghausen, Thüringen, 
 Eichenberg, Saale-Holzland-Kreis, kommun, Saale-Holzland-Kreis, Thüringen,

Österrike 

 Eichenberg (kommun), Vorarlberg, Politischer Bezirk Bregenz,